Il singolare del torneo di tennis San Diego Open 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Rosie Casals 3-6, 7-5, 6-1.

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Diego Open 1971